P25 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 25, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament